Louis Antoine Léon Florelle de Richebourg de Saint-Just (25. srpna 1767, Blérancourt, Nièvre – 28. července 1794, Paříž; většinou znám jako Saint-Just), byl francouzský revolucionář, vojenský vůdce a osobnost Velké francouzské revoluce. Byl blízce spjatý s Robespierrem, s nímž sloužil ve Výboru pro veřejné blaho a byl popraven při thermidorském převratu proti jakobínům.

Život 
K revoluci se připojil již v jejím začátku. Byl zvolen důstojníkem Národní gardy v departementu Aisne a zfalšoval svůj věk, aby se mohl stát členem voleného zastupitelstva svého okresu. Dříve, v roce 1789, vydal dvacet zpěvů „nemravné poezie“ pod názvem Organt au Vatican. Později však převzal stoické názory, které se staly jeho životní filosofií.

Sain-Just si dopisoval s Robespierrem, s nímž se později také seznámil. Později se tak Saint-Just, podporován Robespierrem, stal zástupcem departmentu Aisne v Národním konventu, kde měl svůj první projev při příležitosti odsouzení Ludvíka XVI. dne 13. listopadu 1792. Ve shromáždění v jakobínském klubu a mezi lidmi začalo být známé jeho přátelství s Robespierrem. Říkalo se mu „Svatý Jan, mesiáš lidu“; historik Jules Michelet jej nazval „Archandělem smrti“. Jeho jmenování do pozice člena Výboru pro veřejné blaho ho vyneslo do středu politické sféry. Byl zajat a gilotinován spolu s Robespierrem, Couthonem a dalšími při thermidorském převratu.

Saint-Just o nutnosti zavést teror 
Dne 10. října 1793 přednesl Saint-Just návrh na novou organizaci republiky, nezbytnou k překonání očekávaných strašlivých obtíží:

Odkazy

Literatura 
 
 TINKOVÁ, Daniela. Revoluční Francie 1787–1799. Praha: Triton, 2008. 426 s. .
 VOKÁL, Vladimír. Saint-Just : Krvavý démon Francouzské revoluce. Olomouc: Burian a Tichák, 2022. 288 s. ISBN 978-80-87274-70-5.

Externí odkazy 
 

Narození v roce 1767
Úmrtí v roce 1794
Francouzští politici
Francouzští právníci
Osobnosti Velké francouzské revoluce
Lidé popravení gilotinou během Velké francouzské revoluce
Francouzi odsouzení k trestu smrti
Muži
Narození 25. srpna
Úmrtí 28. července
Úmrtí v Paříži
Pohřbení na Errancis
Montagnardé